Ehrenhaft steht für:

 Festungshaft
 ehrenhaft, Ehre verdienend
 Felix Ehrenhaft (1879–1952), österreichischer Physiker

Siehe auch:
 Ehrenkodex